Алекса́ндр Да́уни До́усон (; 21 февраля 1940 — 17 июля 2020), более известный как А́лекс До́усон — шотландский футболист, нападающий. Выступал за английские клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Бери», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Брентфорд» и «Корби Таун».

Футбольная карьера 
Родился в Абердине в 1940 году. Начал карьеру в молодёжной академии «Манчестер Юнайтед». В марте 1957 года подписал свой первый профессиональный контракт с клубом. 22 апреля того же года дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в матче Первого дивизиона против «Бернли», отметившись победным голом. В сезонах 1956/57 и 1957/58 помог своему клубу выиграть чемпионат Англии. Всего провёл за «Юнайтед» 93 матча, в которых забил 54 гола.

В 1961 году перешёл в «Престон Норт Энд» за 18 000 фунтов, где выступал более регулярно, чем в «Манчестере». Болельщики клуба прозвали Доусона «Чёрным принцем Дипдейла» (). Выступал за клуб до 1967 года, после чего перешёл в «Бери».

Сыграл в двух финалах Кубка Англии: в 1958 и 1964 годах, но проиграл в обоих.

Достижения 
  Манчестер Юнайтед
 Чемпион Первого дивизиона (2): 1955/56, 1956/57
 Финалист Кубка Англии: 1958

  Престон Норт Энд
 Финалист Кубка Англии: 1964

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль выступлений за «Манчестер Юнайтед»

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Бери»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Корби Таун»